Jun Watanabe est un nom japonais qui peut désigner : 
  (1954- ), un architecte japonais ;  
  (1968- ), un mangaka japonais ;   
  (1982- ), un cascadeur et acteur japonais.